Municipio de Tippecanoe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tippecanoe (condado de Carroll, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Tippecanoe (condado de Kosciusko, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Tippecanoe (condado de Marshall, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Tippecanoe (condado de Pulaski, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Tippecanoe (condado de Tippecanoe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tippecanoe.
 Municipio de Tippecanoe (condado de Henry, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Henry.